Mošeja Lashkar Gah  je mošeja v mestu Lashkar Gah, v provinci Helmand, v jugozahodnem Afganistanu.

Mošeje
Zgradbe in objekti v Afganistanu